Молдавская армия:
 Молдавская армия — наименование временного формирования (армии) в Русской армии. 
 Молдавская армия — просторечное название Вооружённых сил Республики Молдавия.